Loterie nationale peut faire référence à :
 La Loterie nationale, en France, désormais organisée par la Française des jeux ;
 La Loterie nationale, en Belgique ;
 La National Lottery, au Royaume-Uni ;
 La Loterie nationale de Côte d'Ivoire ;
 La Loterie nationale du Maroc ;

Voir aussi 
 Loterie
 Loto